

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Green Acres (Kalifornia)
 Green Acres (Visalia), Kalifornia
 Green Acres (Delaware)
 Green Acres (Észak-Dakota)
 Green Acres (Indiana)
 Green Acres (Coos megye, Oregon)
 Green Acres (Douglas megye, Oregon)
 Green Acres (Virginia)
 Kanada
 Green Acres (Új-Skócia)

Televízió 
 Green Acres, televíziós sorozat

Hasonló 
 Greenacres (egyértelműsítő lap)